Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Moselle 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Roger-Vasselin do turnaje nastoupil s indickým hráčem Rohanem Bopannou. V semifinále je vyřadila dvojice Johan Brunström a Raven Klaasen. Mahutovým spoluhráčem se stal krajan Jo-Wilfried Tsonga, s nímž se probojoval do finále.

Deblový titul si připsal švédsko-jihoafrický pár Johan Brunström a Raven Klaasen, která ve finále zdolala francouzskou dvojici Nicolas Mahut a Jo-Wilfried Tsonga ve dvou setech 6–4 a 7–6.

Oba společně získali druhý deblový titul sezóny. Brunström si připsal třetí turnajovou trofej na okruhu ATP Tour. Pro Klaasena výhra znamenala druhé turnajové vítězství na okruhu.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  John Peers (1. kolo)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013